Kamut (plaats), een plaats in Hongarije
 Khorasantarwe, een tarwevariëteit